Крюкай:
 
 Крюкай (лит. Kriukai) — местечко в Ионишкском районе Литвы.
 Крюкай (лит. Kriūkai) — местечко в Шакяйском районе Литвы.